Crook County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Crook County (Oregon)
 Crook County (Wyoming)